Пётр Блино́в:
 Блинов, Пётр Александрович (1913—1942) — удмуртский писатель, переводчик, журналист.
 Блинов, Пётр Дмитриевич (1869—1938) — участник Русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер.
 Блинов, Пётр Фёдорович (1893—1938) — обновленческий митрополит Минский.